Phong bezeichnet:
 Phong (Fluss), Fluss in Thailand
 Bùi Tường Phong (1942–1975), vietnamesischer Informatiker
Duong Hong Phong (* 1953), vietnamesisch-US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Phong-Beleuchtungsmodell, von Phong entwickeltes Beleuchtungsmodell in der 3D-Computergrafik
 Phong Shading, von Phong entwickeltes Verfahren aus der 3D-Computergrafik, um Polygon-Flächen mit Farbschattierungen zu versehen

Siehe auch:
 Fong